Bailo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bailo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Bailo (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar